Limenas (griechisch ‚Hafen‘) ist Name oder Namensbestandteil folgender Orte:

 Limenas Thasou, Hauptort der griechischen Insel Thasos
 Limenas Chersonisou, Hafenort in der kretischen Gemeinde Mylopotamos
 Limenas Lithiou, Siedlung auf der griechischen Insel Chios
 Limenas Meston, Siedlung auf der griechischen Insel Chios